Villa Elisabeth steht für:
 Villa Elisabeth (Berlin), Berlin
 Villa Elisabeth (Darmstadt), Hessen
 Villa Elisabeth (Lohfelden), Landkreis Kassel, Hessen
 Villa Elisabeth (Oberlößnitz) in Radebeul-Oberlößnitz, Sachsen
 Villa Elisabeth (Radebeul), Sachsen